L'édition 2012 du tournoi de Chine s'est déroulée du 1 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  en battant Jo-Wilfried Tsonga en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Carlos Berlocq et Denis Istomin. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2012)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2012
Chine
Tennis en octobre 2012
Compétition de tennis à Pékin